Diese Liste beinhaltet alle Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin der 4. Legislaturperiode (1963–1967). Zu den Senaten in dieser Legislaturperiode siehe Senat Brandt III und Senat Albertz I.

Präsidium des Abgeordnetenhauses 
 Präsident: Otto Friedrich Bach (SPD)
 Stellvertreter des Präsidenten: Wolfram Müllerburg (CDU) und Hans Reif (FDP)
 Schriftführer: Ferdinand Hannemann (SPD), Edith Lowka (SPD), Alfred Rojek (CDU) und Ilse Roschanski (SPD)

Fraktionen 
 SPD: Alexander Voelker (Vorsitzender), Wolfgang Büsch (stellv. Vorsitzender und Parl. Geschäftsführer), Walter Sickert (stellv. Vorsitzender), Herbert Theis (stellv. Vorsitzender)
 CDU: Franz Amrehn (Vorsitzender), Günter Dach (stellv. Vorsitzender), Günter Riesebrodt (stellv. Vorsitzender), Heinrich Lummer (Geschäftsführer)
 FDP: Hermann Oxfort (Vorsitzender), Ella Barowsky (stellv. Vorsitzende), Gerhard Emig (Geschäftsführer)

Mitglieder

Literatur 
 Werner Breunig, Andreas Herbst (Hrsg.): Biografisches Handbuch der Berliner Abgeordneten 1963–1995 und Stadtverordneten 1990/1991 (= Schriftenreihe des Landesarchivs Berlin, Band 19). Landesarchiv Berlin, Berlin 2016, ISBN 978-3-9803303-5-0.

 04